

Toponimo
 Semino – frazione del comune di Busalla

Persone
 Andrea Semino – pittore italiano, figlio di Antonio
 Antonio Semino – pittore italiano del XV secolo
 Ottavio Semino – pittore italiano, figlio di Antonio